Die UK Championship 1994 war ein Snookerturnier, das vom 11. bis 27. November 1994 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Stephen Hendry sicherte sich den Sieg mit 10:5 im Finale gegen Ken Doherty. Damit machte er die Finalniederlage vom Vorjahr wett und holte sich seine dritte UK-Meisterschaft. Außerdem nahm er für die Finalniederlage gegen den Iren beim Scottish Masters früher in der Saison erfolgreich Revanche.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb fast unverändert gegenüber dem Vorjahr, lediglich die Verteilung für die hinteren Plätze änderte sich. Ab Platz 33 gab es eine deutliche Erhöhung, dafür gingen die Plätze 97 bis 128 diesmal leer aus.

Qualifikation 
Zum dritten Mal nahmen mehr als 500 Spieler am Turnier teil, trotzdem waren die 512 angemeldeten Spieler immerhin 49 weniger als im Vorjahr. Vom 8. Juli bis 19. September, also mehr als zwei Monate, wurde gespielt, um die Teilnehmer für das Hauptturnier zu ermitteln.

Hauptturnier 
Die traditionellen 17 Tage ab 11. November dauerte das Hauptturnier mit den 64 verbliebenen Spielern.

Century-Breaks 
Mit 41 Century-Breaks im Hauptturnier blieb das Ergebnis hinter dem Vorjahr zurück. Turniersieger Stephen Hendry stellte dagegen einen neuen Rekord mit 12 Breaks von 100 oder mehr Punkten auf. Alleine sieben Centurys spielte er im Finale.

Die Breaks während der Fernsehphase ab dem Achtelfinale sind kursiv dargestellt.

Quellen 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Preston